

Događaji
 Asirijski kralj Tiglatpileser III. pobjeđuje u bitki kod Komagene kralja Urartua, Sardurija III.

Rođenja

Smrti